est la formule brute de plusieurs isomères.

 Carbène
 propadiénylidène, numéro CAS 
 cyclopropénylidène, numéro CAS